Кологривовка:

 Кологривовка — деревня Долгоруковского сельсовета Сердобского района Пензенской области.
 Кологривовка - село Садовского муниципального образования Татищевского района Саратовской области
 Кологривовка — железнодорожная станция Приволжской железной дороги